Le Championnat des Pays-Bas de volley-ball féminin est une compétition de volley-ball majeure, disputée en Pays-Bas depuis 1947. Il est organisé par la Fédération Pays-Bas de volley-ball (Nederlandse Volleybalbond, Nevobo).

Généralités

Historique

Palmarès

Notes et références

Articles connexes
Coupe des Pays-Bas de volley-ball féminin
Supercoupe des Pays-Bas de volley-ball féminin
Championnat des Pays-Bas de volley-ball masculin

Liens externes 
   Site officiel de la fédération

Volley-ball féminin
Pays-Bas
Pays-Bas féminin